Архимандрит Иларион ( в миру Иларио́н Никола́евич Васде́кас; ) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, архимандрит, богослов, церковный историк.

Биография 
Родился в 1879 году в Кастории.

Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и богословский институт Афинского университета.

В 1910 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Позднее обучался в Оксфордском университете, а после его окончания, рукоположен в священный сан в Кастории и направлен для служения в Лондон.

В 1922 году, будучи клириком Фиатирской и Великобританской архиепископии Константинопольского патриархата, основал театральное общество студентов греческой школы Святой Софии в Лондоне.

В 1925 году стал преподавателем Варшавской православной духовной академии, где трудился вместе с Николаем Сергеевичем Арсеньевым.

В начале 1940-х годов был настоятелем Успенского кафедрального собора в городе Будапеште.

Скончался в 1949 году в Манчестере.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Выпускники богословского института Афинского университета
Богословы по алфавиту
Архимандриты Константинопольской православной церкви
Фиатирская архиепископия
Православие в Венгрии